Panzerlied (en español La canción de los tanques) es una de las canciones más conocidas de la Wehrmacht. Fue compuesta en  por el Oberleutnant Kurt Wiehle en su camino a Königsbrück. Wiehle modificó una canción de la Armada Alemana haciendo que las letras fueran más apropiadas para el Panzerwaffe. Al mismo tiempo, Alemania estaba desarrollando clandestinamente una fuerza en defensa del Tratado de Versalles. La canción pudo ser considerada como un reflejo del rearme  alemán.

Ganó fama en el mundo de habla inglesa por su uso en la película La batalla de las Ardenas. En esta película los personajes alemanes hablan inglés, pero la canción es cantada en alemán.

En la cultura popular
La película de 1965 La batalla de las Ardenas tiene la interpretación más popular de la Panzerlied hasta nuestros días, y es frecuentemente referenciada con la canción. La versión de la película repite la primera estrofa cuatro veces, omitiendo el resto de la canción.

El anime de 2012 Girls und Panzer incluye una versión instrumental.

La segunda parte de la melodía fue usada como parte de la Südwesterlied, el himno no-oficial de los germánicos de Namibia.

Una versión instrumental fue usada en el juego de PlayStation 1 "Panzer Front".

El juego Hearts of Iron IV incluye una versión que incluye todas las estrofas. 

Es una melodía utilizada en la legión extranjera francesa "Kepi Blanc".

El Ejército de Chile la utiliza en la presentación en desfile del arma de Caballería Blindada, especialmente el día 19 de septiembre, en La Gran Parada Militar, que conmemora las glorias del Ejército de Chile.

Letra

Véase también
 Erika (canción)
 SS marschiert in Feindesland

Referencias

Enlaces externos
http://ingeb.org/Lieder/obssturm.html
http://stores.militaryhistoryshop.com/grossdeutschland-von-der-wachtruppe-zum-panzerkorps-1928-1943/

Marchas militares de Alemania
Canciones de Alemania